British American Tobacco
Bat (deusa)
Bats (filme)
Extensão de arquivo, .bat
Quadro de Baterias, Bateria (química)

Localidades

Bats (Landes)

Bat (Omã)

Desambiguações de siglas